John Curzon (1599–1686) – angielski arystokrata, 1. baronet Curzon of Kedleston
 John Curzon (1674–1727) – angielski arystokrata, 3. baronet Curzon of Kedleston
 John Curzon (ur. 1954) – angielski krykiecista